Erdélyi Károly (19. század) író
 Erdélyi Károly (1859–1908) tanár, filológus, műfordító
 Erdélyi Károly (1863–?) alsómiholjáci esperes
 Erdélyi Károly (1924–?) mezőgazdász, növényvédelmi szakmérnök
 Erdélyi Károly (1928–1971) tanár, politikus, külügyminiszter-helyettes, az MSZMP Központi Bizottsága külügyi osztályának vezetője
 Erdélyi Károly (1960) labdarúgó, kapus (Siófok, BVSC)